Pellaud ist der Familienname folgender Personen:

 Rachel Pellaud (* 1995), Schweizer Leichtathletin
 Simon Pellaud (* 1992), Schweizer Radrennfahrer